Чипсеты Intel 900 серии пришли на смену 800 серии и принесли за собой значительные изменения для улучшения производительности компьютеров. Их частота системной шины была увеличена до 800-1066 МГц и был внедрен двухканальный контроллер памяти нового стандарта DDR2. Для связки с южным мостом вместо Hub Link (266 МБ/с) была внедрена более скоростная шина Direct Media Interface, поддерживающая полудуплексный режим обмена данными со скоростью 2 ГБ/с. Первые чипсеты разработаны для процессоров в новом разъеме LGA775 (для серверных — LGA771), а несколько позже под выпуск первых двухъядерных процессоров Pentium D на базе микроархитектуры NetBurst специально была разработана 940 серия. Процессоры микроархитектуры Core 2 обзавелись поддержкой 960 серии чипсетов. Также с выходом этих чипсетов закончилась эпоха AGP и началось распространение шины PCI Express x16 в качестве основы для графической составляющей, пришедшего ему на смену.

Для настольных компьютеров

910 и 940 серии для процессоров NetBurst (Prescott / Cedar Mill / Smithfield / Presler) 

 Кодовые имена чипсетов: Grantsdale (910GL, 915P, 915PL, 915G, 915GL, 915GV), Alderwood (925X, 925XE), Lakeport (945P, 945PL, 945G, 945GC, 945GZ, 946PL, 946GZ), Glenwood (955X), Wyloway (975X).
 После анонса процессоров на микроархитектуре Core 2, информация на сайте производителя Intel была обновлена, и чипсеты (начиная с 945P) де-факто получили официальную поддержку процессоров Celeron Dual-Core, Pentium Dual-Core, Core 2 Duo, Core 2 Quad и Core 2 Extreme.
 Чипсеты 915P, 915G, 915GL, 915GV, 925X, 925XE, 945P, 945PL, 945G, 945GC, 945GZ на самом деле поддерживают 3,25 ГБ оперативной памяти вместо паспортных 4 ГБ. Причиной послужило ограниченное адресное пространство, которое у них равно 32-бит. Аналогичный недостаток имеют следующие мобильные чипсеты: 945PM, 945GM, 945GME и 945GT.
 1 У чипсета 975X поддерживается разделение PCI Express x16 на две потоковых для реализации двухвидеокартной системы, но со скоростью как у PCI Express x8.

960 серия для процессоров Core 2 (Conroe)

 Кодовое имя чипсетов: Broadwater.

Для мобильных компьютеров

910 серия для процессоров Pentium M (Banias / Dothan) 

 Кодовое имя чипсетов: Alviso.

940 серия для процессоров Core (Yonah) 

 Кодовое имя чипсетов: Calistoga.
 1 Используется для процессоров Intel Atom с кодовым названием Diamondville.
 2 Ориентирован как мобильное решение для настольных компьютеров.
 3 Используется для Intel A100 и A110 — семейства процессоров со сверхнизким энергопотреблением.

960 серия для процессоров Core 2 (Merom) 

 Кодовое имя чипсетов: Crestline.

Для серверов и рабочих станций 

Чипсеты для серверных процессоров представляют собой переименованные аналоги 900 серии.

E7000 серия для процессоров NetBurst (Prescott / Cedar Mill / Smithfield / Presler) 

 Кодовые имена чипсетов: Copper River (E7221), Mukilteo (E7230).

3000 и 5000 серии для процессоров Core 2 (Conroe / Dempsey / Woodcrest)

 Кодовые имена чипсетов: Mukilteo (3000, 3010), Blackford (5000V, 5000Z, 5000P), GreenCreek (5000X).
 С чипсетами 5000 серии начался новый виток стратегии Intel, когда производитель отказался от программы DToS (DeskTop CPU on Server Platform), предусматривающую установку десктопных (обычных) процессоров в серверные материнские платы.

Документация 

 Intel® 915G/915GV/915GL/915P/915PL/910GL Express Chipset Datasheet
 Intel® 925X/925XE Express Chipset Datasheet
 Intel® 945G/945GZ/945GC/945P/945PL Express Chipset Datasheet
 Intel® 946 Express Chipset Family Datasheet
 Intel® 955X Express Chipset Datasheet
 Intel® 975X Express Chipset Datasheet
 Intel® 965 Express Chipset Family Datasheet
 Mobile Intel® 915 and 910 Express Chipset Family Datasheet
 Mobile Intel® 945 Express Chipset Family Datasheet
 Mobile Intel® 965 Express Chipset Family Datasheet
 Intel® E7221 Chipset Datasheet
 Intel® E7230 Chipset Memory Controller Hub (MCH) Datasheet
 Intel® 3000 and 3010 Chipset Memory Controller Hub (MCH) Datasheet
 Intel® 5000P/5000V/5000Z Chipset Memory Controller Hub (MCH) Datasheet
 Intel® 5000X Chipset Memory Controller Hub (MCH) Datasheet

Примечания 

Чипсеты Intel
Списки чипсетов